В Елатьме с 1884 года выполняются гидрологические наблюдения и с 1885 года — метеорологические наблюдения.

Метеостанция Елатьма

Общая информация 
Метеостанция II разряда Елатьма. Адрес: 391351, Рязанская область, Касимовский район, п.г.т. Елатьма, ул. Октябрьская, д. 29. Географические координаты: . Высота над уровнем моря: 136 м. Синоптический индекс — 27648. Входит в состав Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Рязанский ЦГМС), филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Центральное УГМС»).

За годы работы метеорологическая площадка претерпела несколько перемещений: изначально она располагалась на западной окраине Елатьмы, в 1919 году была перенесена в центр города на территорию реального училища, позднее — на 300 метров к северу, где продолжила работу до 1932 года и затем в очередной раз была перенесена на тогдашнюю северо-западную окраину населённого пункта, где и находится в настоящее время.

Вехи в истории метеостанции 
 1885 год. Начало выполнения метеорологических наблюдений в сентябре 1885 года.
 1920 год. Возобновление наблюдений после трёхлетнего перерыва. На станции работали супруги А. Л. Раевская (Шиц) и Н. В. Раевский.
 1922 год. Установлен сифонный барометр.
 1935 год. 15 сентября 1935 года МС Елатьма была реорганизована в межрайонную метеостанцию. Её начальником был назначен Н. А. Баранов — активный, грамотный специалист, возглавлявший станцию в течение 32 лет. 14 августа 1943 года Н. А. Баранов ушёл на фронт и возобновил свою работу на метеостанции после демобилизации 16 августа 1945 года.
 1936 год. 30 сентября 1936 года установлен чашечный барометр.
 1944 год. Начало осуществления фенологических (агрометеорологических) наблюдений.
 1951 год. Дождемер заменён на осадкомер Третьякова. Впоследствии установлены гололёдный станок, новая психрометрическая будка на металлической подставке с лесенкой.
 1954 год. Установлен новый чашечный барометр.
 1957 год. 20 июня 1957 года на печной трубе здания МС был установлен гелиограф Кэмпбелла—Стокса. 01 июля 1957 года начаты шаропилотные наблюдения и организованы учащённые 8-ми срочные наблюдения за высотой облаков. 03 августа 1957 года гелиограф был перенесён на специально для него построенную на метеоплощадке вышку. В 1957 году установлен флюгер с лёгкой доской сначала на деревянном столбе высотой 12,5 метров, в том же году установлены новые флюгеры уже на металлических мачтах.
 1958 год. С подключением метеостанции к электроосвещению в декабре 1958 года введён в эксплуатацию и первый электрический прибор — Анеморумбометр М-47. В соответствии с новой классификацией гидрометеостанции Елатьма был присвоен II разряд.
 1966 год. С 01 января 1966 года на станции вводится восемь сроков наблюдений.
 1974 год. Установлен прибор ГГИ-3000. В июле 1974 года метеостанция начинает проводить наблюдения над испарением с водной поверхности. В конце года установлены приборы ИВО, которые продолжали работать до 2016 года.
 2003—2005 годы. С основания работы до 2004 года на станции было печное отопление. В 2003—2004 годах был произведён капитальный ремонт: заменено ограждение территории станции, произведён полный ремонт фундамента, построено крытое кирпичное крыльцо, установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для газового отопления. В 2005 году к 120-летнему юбилею был произведён косметический ремонт внутри здания станции.
 2010 год. Введён в эксплуатацию комплекс АМК.
 2021 год. Введён в эксплуатацию метеорологический комплекс специальный МКС-М6, позволяющий в автоматическом режиме измерять основную группу параметров: температуру воздуха, температуру почвы, влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление, количество осадков. Установлены всепогодный и требующий минимального технического обслуживания осадкомер OTT Pluvio2 и барометр рабочий сетевой БРС-1М.

В советское время сотрудники метеостанции совершали выезды с целью консультирования работников колхозов и совхозов по метеорологическим вопросам, а также предоставляли информацию для местного аэропорта. На протяжении десятилетий на метеостанции проводились экскурсии для учащихся школ Касимовского района — эта традиция прервалась в 2020 году в связи с коронавирусными ограничениями.

В настоящее время на метеостанции трудится коллектив из пяти человек. Из них двое — ветераны труда.

МС Елатьма — одна из немногих в центральном регионе станций, обладающих столь длительным и практически непрерывным рядом наблюдений (полностью отсутствуют данные за период 1917—1919 годов, есть незначительные пропуски в фиксации отдельных параметров в 1911, в 1921 и в 1941 годах).

Результаты метеорологических наблюдений

Статистика температуры и осадков 
Согласно наблюдениям метеостанции, последняя четверть XX века в Елатьме выдалась более тёплой в сравнении с тремя предыдущими, а в XXI веке тенденция к потеплению сохранена. С начала 1980-х годов отмечается устойчивый рост среднегодовой температуры — до этого её изменение не было явно выраженным, но можно отметить, что второе и третье 25-летия были прохладнее первого и четвёртого. После некоторого снижения среднегодовой нормы осадков в 1926—1950-е годы в последующие 25-летия наблюдается её рост.

Максимальное значение температуры: 39,3 °C, 04.08.2010; минимальное значение температуры: −42.9 °C, 20.01.1942. Наибольшее количество осадков за месяц: 245.9 мм, май 1988 года; максимальное годовое количество осадков: 885.0 мм, 1990 год; минимальное годовое количество осадков: 356.1 мм, 1937 год.

Максимальное значение температуры: 35,3 °C, 07.08.1920; минимальное значение температуры: −36.2 °C, 14.01.1907. Наибольшее количество осадков за месяц: 166.0 мм, июль 1923 года; максимальное годовое количество осадков: 884.3 мм, 1925 год; минимальное годовое количество осадков: 410.9 мм, 1920 год.

Максимальное значение температуры: 38,4 °C, 02.08.1936; минимальное значение температуры: −42.9 °C, 20.01.1942. Наибольшее количество осадков за месяц: 176.4 мм, июль 1929 года; максимальное годовое количество осадков: 690.4 мм, 1927 год; минимальное годовое количество осадков: 356.1 мм, 1937 год.

Максимальное значение температуры: 36,5 °C, 29.06.1954; минимальное значение температуры: −38.1 °C, 30.01.1956. Наибольшее количество осадков за месяц: 149.8 мм, июнь 1952 года; максимальное годовое количество осадков: 785.9 мм, 1962 год; минимальное годовое количество осадков: 422.9 мм, 1972 год.

Максимальное значение температуры: 36,6 °C, 30.06.1991; минимальное значение температуры: −41.6 °C, 31.12.1978. Наибольшее количество осадков за месяц: 245.9 мм, май 1988 года; максимальное годовое количество осадков: 885.0 мм, 1990 год; минимальное годовое количество осадков: 380.8 мм, 1996 год.

Максимальное значение температуры: 39,3 °C, 04.08.2010; минимальное значение температуры: −36.3 °C, 18.01.2006. Наибольшее количество осадков за месяц: 191.2 мм, сентябрь 2013 года; максимальное годовое количество осадков: 834.7 мм, 2012 год; минимальное годовое количество осадков: 474.2 мм, 2014 год.

Среднегодовая температура

Усреднённая по пятилетиям температура

Экстремальные среднемесячные температуры

Средние месячные и годовые температуры (XXI век)

Солнечное сияние 
Солнечное сияние — это освещённость земной поверхности прямыми лучами солнца, не закрытого от нас плотными облаками. Измерения его продолжительности выполняются ежедневно с помощью гелиографа. Елатьма расположена на территории, получающей достаточное количество солнечного света. Наибольший процент солнечного сияния приходится на июнь, наименьший — на декабрь.

В таблице представлены средние многолетние значения продолжительности солнечного сияния по данным елатомской метеостанции в часах, днях и процентах по месяцам и за год. Продолжительность солнечного сияния вычислена путём непосредственного подсчёта за весь период наблюдений.

Скорость и направление ветра 
Согласно статистике 2014—2019 годов, преимущественно дуют тихий, лёгкий или слабый ветры, либо наблюдается штиль (анализ повторяемости ветра по шкале Бофорта). Вероятность того, что в течение года скорость ветра превысит значение 20 м/с, меньше 30 % (следует из графиков обеспеченности).

По данным наблюдений 2006—2022 годов, в Елатьме преобладали западные (10.0 % наблюдений) и южные (9.2 %) ветры, следующая по значимости доля приходилась на безветрие (8.6 %). Зимой наиболее существенны южный (13—14 %), юго-юго-восточный (10—11 %), западный (9—10 %), западо-юго-западный (8—9 %), юго-западный (7—9 %) ветры или безветрие (6—8 %); весной — южный (7—12 %), западо-юго-западный (6—8 %), юго-юго-восточный (5—9 %), западный (8—9 %), северо-восточный (5—8 %) ветры или безветрие (6—11 %); летом — западный (10—12 %), западо-северо-западный (8—10 %), северо-восточный (6—7 %), северо-северо-восточный (5—7 %), западо-юго-западный (5—7 %) ветры или безветрие (11—13 %); осенью — южный (6—15 %), западный (11—12 %), западо-северо-западный (8—9 %), юго-западный (7—10 %), западо-юго-западный (8—9 %), юго-юго-западный (5—7 %) или безветрие (4—10 %).

Климатические таблицы

Многолетняя климатическая динамика 
Согласно полученному на метеообсерватории Хадли в Средней Англии () сверхдлинному непрерывному ряду наблюдений за погодой длительностью свыше 360 лет, реальная климатическая динамика предстаёт в форме циклических колебаний (на данный момент выделено пять циклов продолжительностью 70 ± 10 лет) при устойчивой, но слабой общей тенденции к потеплению, обусловленной цикличностью более высокого порядка — повышательной фазой ритма Петерсона — Шнитникова. В полученном на метеостанции Елатьма многолетнем ряде среднегодовых температур вполне отчётливо прослеживаются все фазы климатических циклов IV и V при почти полной синхронности с данными обсерватории Хадли.

В рамках климатических фаз меняются не только годовые, но также зимние и летние температуры, что приводит к колебаниям одной из важнейших климатических характеристик — индекса континентальности Хромова. В Елатьме амплитуда этих колебаний достаточно велика: от типичных для зауральской подтайги значений (0,88) до свойственных грабовым лесам восточной Белоруссии значений (0,81). Небольшая продолжительность климатических фаз не позволяет обеспечить сдвиг границ почвенно-растительных зон, но возможна интродукция отдельных видов животных из южных регионов на пиках климатических потеплений.

Гидрологический пост Елатьма — Ока

Общая информация 
Гидрологический пост III разряда Елатьма — река Ока. Адрес: 391351, Рязанская область, Касимовский район, п.г.т. Елатьма, ул. Флотская. Географические координаты: . Отметка нуля водомерного поста (в Балтийской системе высот): 79.5 м. Расстояние от истока составляет 1187 км, расстояние от устья — 313 км. Локальный идентификатор — 75324. Входит в состав Рязанского ЦГМС. Уровень объявления режима повышенной готовности — 430 см. Опасная отметка подъёма уровня воды по гидропосту установлена равной 850 см.

13 апреля 1884 года в Елатьме открыт гидрологический пост, который функционирует по настоящее время.

Выполняются наблюдения уровня и температуры воды на водном объекте и мониторинг загрязнения вод. На основании измерения толщины льда выдаётся заключение о возможности работы ледовой переправы, связывающей Елатьму с заречными населёнными пунктами в зимний период.

Экстремальные значения уровня воды по гидрологическому посту 
Максимальный за весь период наблюдений уровень зафиксирован в 1917 году и составил 941 см, минимальные исторические уровни наблюдались с 14 по 17 сентября 1972 года и составляли −252 см. В августе засушливого и пожароопасного лета 2010 года уровень воды опустился до отметки −223 см.

Годичный ход уровней гидрологического поста

Примечания

Литература 

 
 

Специальная и учебная литература

Ссылки 

 Метеостанция Елатьма / Рязанский ЦГМС
 Коллектив М-II Елатьма отметил День метеоролога / Центральное УГМС
 Прогноз погоды в Елатьме / Гидрометцентр России
 Прогноз погоды в Елатьме / Gismeteo
 Архив погоды в Елатьме / Meteo7
 Погода в Елатьме / Yandex

 Почасовой прогноз погоды в Елатьме / Ru meteo
 Погода в Елатьме / Meteonovosti
 Елатьма / Погода и климат
 Погода в Елатьме на 14 дней / Портал «365 по Цельсию»
 Елатьма: Карта осадков / Yandex
 Елатьма: Скорость ветра, статистика за последние годы
 Гидрологические посты / Рязанский ЦГМС
 Уровень и температура воды в р. Ока по гидропосту пгт. Елатьма / AllRivers
 VodInfo: Информер гидропоста р. Ока — Елатьма, 75324
 Действующие гидрологические посты сети Росгидромета

Елатьма
География Рязанской области
Елатьма